Jméno a příjmení Josef Šedivý má více nositelů:

 Josef Šedivý (* 1967) – český kněz
 Josef Šedivý (politik) (* 1933) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za ČSL
 Josef Jan Šedivý (1887–1956) – český malíř, ilustrátor, restaurátor a publicista